Ringleben (Bad Frankenhausen), een voormalige gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Ringleben (bij Gebesee), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen